Příjmení Čepelák nese více osobností:

 Jiří Čepelák (též známý jako Juraj Čepelák) (1917–2000?) – významný český zoolog, entomolog a pedagog
 Josef Čepelák (* 1905) – český kameraman
 Ladislav Čepelák (1924–2000) – český grafik, kreslíř a ilustrátor
 Marek Čepelák (* 1993) – český fotbalový obránce
 Václav Čepelák (1915–1975) – český fotbalista, útočník, reprezentant Československa.